Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в категории до 130 кг на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 14 спортсменов из 14 стран. Соревнования проходили на спортивной арене имени Гейдара Алиева.

Уверенную победу в турнире одержал турецкий борец Рыза Каяалп, став единственным борцом, представлявшим не Россию или Азербайджан, который завоевал золото в греко-римской борьбе. Второе место досталось хозяину соревнований азербайджанцу Сабаху Шариати. Третье место разделили между собой серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года эстонец Хейки Наби и белорус Иосиф Чугошвили.

Призёры

Соревнование

Основной турнир 
Легенда
EX — борец получил 3 предупреждения за нарушение правил; 
VA — победа, ввиду досрочного прекращения ведения схватки; 
VB — победа, ввиду травмы соперника; 
VT — победа на туше; 
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего; 
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего; 
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего; 
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Турнир за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр
 Протокол соревнований